Савиль — фамилия.

Известные носители:
 Савиль, Георг (1630—1695) — английский государственный деятель.
 Савиль, Генри (1549—1622) — английский математик.
 Савиль, Дженни (род. 1970) — современный британский художник.